Мухаммад V аль-Гані (1338—1391) — 8-й емір Гранадського емірату в 1354—1359 і 1362—1391 роках.
 Мухаммад V аль-Мутавакіль (? — 1526) — 25-й султан і 24-й халіф Держави Хафсідів у 1494—1526 роках.
 Мухаммад V (? — 1545) — 20-й маї (володар) і султан Борну в 1526—1545 роках.
 Мухаммад V (1710—1791) — 18-й дей Алжиру в 1766—1791 роках.
 Мухаммад V Фарис Петра (* 1969) — король Малайзії (2016—2019).